Abaixo está uma lista das equipes da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2022 . Cada equipe teve que nomear um elenco de 23 jogadores (três dos quais deveriam ser goleiros). Substituições de lesões foram permitidas até 24 horas antes da primeira partida da equipe.

Al Ahly 
Técnico : Marcel Koller

Al Hilal 
Técnico:  Ramón Diaz

Auckland City 
Técnico:  Albert Riera

Flamengo 
Técnico : Vítor Pereira

Real Madrid 
Técnico:  Carlo Ancelotti

Seattle Sounders 
Técnico:  Brian Schmetzer

Wydad Casablanca 
Técnico:  Mehdi Nafti

Ligações externas 

 Site oficial da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2022

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2022
2023 no futebol
2022 no futebol